Pour může znamenat: 

příjmení osob
 Josef Pour (1852–1900), rakouský politik české národnosti, poslanec Českého zemského sněmu
 Milan Pour (* 1965), český politik, poslanec za hnutí ANO 2011
 Miroslav Pour (1889–???), československý legionář a voják
 Oldřich Pour (1897–1942), československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Václav Pour (1817–1880), právník a mlynář, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady

jiný význam
 francouzsky předložka "pro"